Герус Андрій Михайлович — український політик
 Герус Володимир Андрійович — український науковець, викладач
 Іванна Герус — українська політична діячка, пластунка. 
 Герус Костянтин Павлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герус Олег Федорович — український науковець, викладач ЖДУ ім. І. Франка
 Олена Герус (народ. 4 січня 1987 року у місті Рівне) — координатор Центру підтримки реформ, редактор, експерт

Прізвища